Nationalstraße 1 steht für folgende Straßen:
 Nationalstraße 1 (Albanien)
 Nationalstraße 1 (Algerien)
 Nationalstraße 1 (Belgien)
 Nationalstraße 1 (Burkina Faso)
 Nationalstraße 1 (Japan)
 Nationalstraße 1 (Kongo)
 Nationalstraße 1 (Senegal)
 Nationalstraße 1 (Togo)
 Nationalstraße 1 (Vietnam)
 Route nationale 1 in Frankreich
 Route nationale 1 (Madagaskar)
 National Route 1 in Südafrika
 Hringvegur in Island